Alarguez puede referirse al nombre común de las siguientes plantas:

 Berberis vulgaris; o
 Buxus sempervirens.

Arabismos